Theiß bzw. Theiss steht für:
 Theiß, Nebenfluss der Donau
 Theiß (Familienname) (Theiss), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Theiß (Gemeinde Gedersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gedersdorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Konrad Theiss Verlag, deutscher Buchverlag 

Siehe auch:
 Teis
 Theis
 Theys (Begriffsklärung)